Маля́вин — русская фамилия. Известные носители:

Малявин 
 Малявин, Алексей Петрович (1909—1967) — сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Малявин, Анатолий Анатольевич (1940—1997) — спортивный журналист, комментатор, заслуженный работник культуры РФ.
 Малявин, Виктор Иванович (род. 1922) — деятель советских спецслужб.
 
 Малявин, Николай Пименович (1905—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Малявин, Савелий Анатольевич (1892—1967) — русский и советский театральный режиссёр, педагог.
 Малявин, Филипп Андреевич (1869—1940) — русский живописец.

Малявина

См. также 
 Малявкин